Ки-Ларго — имя собственное.

 Ки-Ларго — фильм США 1948 года.
 Ки-Ларго — статистически обособленная местность, расположенная в округе Монро (штат Флорида, США).
 Ки-Ларго — первый остров гряды, начинающейся на южной оконечности штата Флорида.
 Ки-Ларго — город на одноименном острове.